

Persone 
 Angelo Prini (1912-1999) – pittore e incisore italiano
 Emilio Prini (1943-2016) – artista italiano
 Giovanni Prini (1877-1958) – scultore, decoratore e illustratore italiano
 Maurilio Prini (1932-2009) – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Pietro Prini (1915-2008) – filosofo e storico della filosofia italiano
 Roberto Prini (1946) – ex calciatore italiano
 Rossano Prini, in arte DJ Ross (1973) – disc jockey e produttore discografico italiano

Altro 
 Giuliano Prini – sottomarino della Marina militare italiana
 Palazzo Prini-Aulla o Mazzarosa – edificio di Pisa